Boćarski klub Višnjevac je boćarski klub iz Višnjevca.

Klupsko sjedište je na adresi Kralja Tomislava 84b, Višnjevac.

Klupski uspjesi

Povezani članci 
 Popis boćarskih klubova u Hrvatskoj

Vanjske poveznice 

Višnjevac